«Юрген. Комедия правосудия» — () — вышедший в 1919 году в Нью-Йорке роман американского писателя Джеймса Кейбелла в жанре фэнтези.

Сюжет 

Главный герой блуждает в фантастических мирах, включая Ад и Рай. Он пытается соблазнять местных женщин, включая жену Дьявола.

Критика 

Роман был осуждён нью-йоркским обществом за безнравственность. Судебное дело длилось в течение двух лет и закончилось победой Дж. Кейбелла и его издателя Роберта Макбрайда.

Ссылки 
 Notes on Jurgen; Text of footnotes and references collected by enthusiasts in 1928, augmented by modern additions
 HTML etext at the University of Virginia

Литература 
 FOELLER-PITUCH E. «TRANSMUTED BY TIME’S HANDLING»: METAMORPHOSIS IN JAMES BRANCH CABELL’S JURGEN //Metamorphosis and Place. — 2009. — С. 7.
 Freeman, Nick. «Cabell, James Branch.» The Encyclopedia of the Gothic (2012).

Примечания 

Книги в жанре фэнтези
Книги по алфавиту
Романы на английском языке
Романы 1919 года